Га́рда:

Топонимы 
 Гарда (Lago di Garda) — самое большое озеро в Италии;
 Гарда (Isola di Garda) — самый большой остров на итальянском озере Гарда.
 Гарда (Garda) — коммуна в Италии, климатический курорт на берегу озера Гарда;
 Кастельнуово-дель-Гарда — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, подчиняется административному центру Верона.

Прочее 
 Гарда — защитная скоба на клипоне, защищающая от нажатия на рычаг тормоза при контакте с другим мотоциклом (в кольцевых мотогонках).
 Гарда или гард — часть эфеса клинкового холодного оружия, защищающая руку от оружия противника.
 Гарда Шихана ( [] — «миротворческая гвардия Ирландии», «гвардия правопорядка Ирландии») — название ирландской полиции.
 Гарда — жаргонное (флотское) название одной из разновидностей ручного поршневого насоса.
 Garda, после ребрендинга 2013 г. GardaWorld Security Corporation — крупная охранная компания со штаб-квартирой в Монреале (Квебек, Канада).

Примечания